

Села:
 Головчиці — Берестейська область, Дрогичинський район, Головчицька сільська рада
 Головчиці — Берестейська область, Кам'янецький район, Дмитровицька сільська рада
 Головчиці — Берестейська область, Пружанський район, Зеленевицька сільська рада
 Головчиці — Вітебська область, Россонський район, Соколищенська сільська рада
 Головчиці — Гомельська область, Наровлянський район, Головчицька сільська рада
 Головчиці — Могильовська область, Чериковський район, Вепринська сільська рада

Озеро:
 Головчиці — озеро поблизу села Вільча (Гомельська область, Житковицький район)

Село:
 Головчиці — Рівненська область, Млинівський район, Хорупанська сільська рада